Magdalena steht für:

 Magdalena, einen Vornamen – dort auch zu Namensträgerinnen
 Das Gebäck Madeleine

Magdalena  ist der Familienname folgender Personen:
 Enrique Miret Magdalena (1914–2009), spanischer, römisch-katholischer Theologe und Kirchenkritiker

Magdalena  ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:
 Partido Magdalena, Partido der argentinischen Provinz Buenos Aires

 Departamento del Magdalena, ein kolumbianisches Departamento

Orte, Gemeinden, Ortsteile:
 Magdalena (Buenos Aires), Stadt in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Magdalena (Beni), Stadt im Departamento Beni im Tiefland von Bolivien
 Magdalena (Jalisco), Stadt in Mexiko
 Magdalena (Veracruz), Ort in Mexiko
 Magdalena de Kino, Stadt in Mexiko
 Magdalena (Cajamarca), Ort und Distrikt in der Provinz Cajamarca, Region Cajamarca, Peru 
 Magdalena (Chachapoyas), Ort und Distrikt in der Provinz Chachapoyas, Region Amazonas, Peru 
 Magdalena (New Mexico), ein Ort in New Mexico, Vereinigte Staaten
 Magdalena, Ortsteil von Santa Marta in Kolumbien

sowie:
 Isla Magdalena (Mexiko), eine mexikanische Insel vor der Pazifikküste des Mexikanischen Staates Baja California Sur.
 Río Magdalena, ein Fluss in Kolumbien
 Río Magdalena, Alternativname des Río Concepción, einem Fluss in Mexiko
 Río Magdalena (Distrito Federal), ein Fluss in Mexiko
 (318) Magdalena, einen Asteroiden mit der Nummer 318 
 Nationalpark Isla Magdalena, einen chilenischen Nationalpark
 Ministerium für Staatssicherheit, Spottname für das Gebäude in Berlin
 Magdalena Mountains, ein Berg in den USA

Siehe auch: 
 Fuchsia magdalenae, Nachtkerzengewächs
 Meister der Magdalena, Notname eines mittelalterlichen, in der Toskana tätigen Malers
 Maddalena